Никола Бучков е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Бучков е роден в 1861 година в град Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция. Завършва прогимназия в родния си град. Още в 1895 година е привлечен от Гоце Делчев към революционната кауза и участва в основаването на първия градски революционен комитет. Член е на неговото ръководство заедно с Туше Гугушев, Христо Влахов и Христо Хаджидельов (ръководител е Туше Делииванов).

Арестуван от властите в 1899 година и е убит при разпит в конака в Кукуш.

Вижте също 
 Христо Бучков

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Родени в Кукуш
Починали в Кукуш